Серийи́ () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Монлюсон.

Код INSEE кантона — 0302. Всего в кантон Серийи входит 12 коммун, из них главной коммуной является Серийи.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 6 199 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Алье на сайте INSEE
 Расположение кантона Серийи на карте Франции

Кантоны департамента Алье